Forskalia är ett släkte av nässeldjur. Forskalia ingår i familjen Forskaliidae. 

Forskalia är enda släktet i familjen Forskaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Forskalia